Țițeica ist der Familienname folgender Personen:

 Gheorghe Țițeica (1873–1939), rumänischer Mathematiker
 Șerban Țițeica (1908–1985), rumänischer Physiker